Mbaye (ou M'Baye) peut désigner :

Patronyme 

Classement par ordre alphabétique du prénom

 Abdoul Aziz Mbaye (1954-2021), diplomate et homme politique sénégalais ;
 Abdoul Mbaye (1953-), un chef d'entreprise sénégalais, fils de Kéba Mbaye ;
 Abdoulaye M'Baye (1988-), un basketteur français ;
 Aïda Mbaye (?-1986), une femme politique sénégalaise ;
 Aliou Mbaye (1966-), reporter-photographe sénégalais ;
 Amina Sow Mbaye (1937-2021) romancière, poète, nouvelliste sénégalaise ;
 Amadou Makhtar Mbaye (1945-), dit Tita, un artiste plasticien sénégalais ;
 Amath M'Baye (1989-), un basketteur français ;
 Aminata Mbaye (1987-), une karatéka sénégalaise ;
 Annette Mbaye d'Erneville (1926-), une femme de lettres et une journaliste sénégalaise ;
 Babacar M'Baye Gueye (1986-), un footballeur sénégalais ;
 Cheikh Tidiane Mbaye (1956-), un chef d'entreprise sénégalais, fils de Kéba Mbaye ;
 Diagne Mbaye, un casque bleu sénégalais, membre de la MINUAR, tué le  pendant le génocide des Tutsis au Rwanda ;
 Fatimata Mbaye (née vers 1957), avocate mauritanienne pour le droit des femmes ;
 Ibrahima Mbaye (1994-), un footballeur sénégalais ;
 Jean François Mbaye (1979-), homme politique français ;
 Joseph Mbaye (1911-1997), un homme politique sénégalais ;
 Kéba Mbaye (1924-2007), un juriste et un sportif sénégalais ;
 Kré Mbaye (1949-2014), un peintre sénégalais ;
 Magatte Mbaye, une karatéka sénégalaise ;
 Mame Cheikh Mbaye (1864-1946), un religieux soufi sénégalais ;
 Mody Mbaye, une personnalité sénégalaise de l'ère coloniale ;
 Ndiaga Mbaye (1948-2005), un griot et un auteur-compositeur sénégalais ;
 Ousmane Mbaye (1975-), un designer sénégalais ;
 Ousmane William Mbaye (1952-), un cinéaste sénégalais, fils d'Annette Mbaye d'Erneville
 Pape Mbaye, (1994- ), joueur sénégalais de basket-ball ;
 Sam Mbaye (1922-1998), un islamologue sénégalais, fils du précédent ;
 Serigne Mbaye Camara (1948-), un artiste plasticien sénégalais ;
 Souleymane M’Baye (1975-), un boxeur français :

Autre 

 Mbaye, une tribu du peuple Sara établie dans le Sud du Tchad.

Homonymie de patronyme